Carlo Schmidl (1859-1943) – editore e collezionista d'arte italiano 
 Ulrich Schmidl (1510 circa – 1580 circa) – esploratore tedesco